Urohendersonia är ett släkte av svampar. Urohendersonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Urohendersonia